1C Entertainment –  spółka tworząca grupę kapitałową, prowadzącą działalność w segmentach produkcji gier komputerowych, dystrybucji fizycznej oraz cyfrowej gier komputerowych zewnętrznych producentów oraz specjalistycznych usług świadczonych na rzecz zewnętrznych wydawców i niezależnych studiów deweloperskich.

Najważniejsze spółki należące do grupy 1C Entertainment to Cenega – zajmująca się dystrybucją gier, produkcją i sprzedażą odzieży i gadżetów związanych z filmami i grami, Muve – świadcząca usługi cyfrowej dystrybucji gier, prowadząca sklepy internetowe z grami i gadżetami, Qloc – oferująca specjalistyczne usługi dla branży gier, takie jak usługi programistyczne, testy i lokalizacja oraz 1C Online Games – wydawca i producent gier przeznaczonych na wszystkie platformy.

Do kluczowych franczyz grupy należą m.in.: Men of War, King’s Bounty, czy Il-2 Sturmovik.

Głównym akcjonariuszem 1C Entertainment S.A. jest spółka Tencent.

Przypisy 

Polscy producenci gier komputerowych
Polscy wydawcy gier komputerowych